Домиция (; * 19 пр.н.е.; † 59 г.) е римска благородничка.

Биография 
Тя е най-старата дъщеря на Антония Старша и Луций Домиций Ахенобарб (консул 16 пр.н.е.). Племенница е на император Август и сестра на Домиция Лепида и Гней Домиций Ахенобарб (консул 32 г.), който със съпругата си Агрипина Младша е баща на император Нерон. Така Домиция е леля на Нерон.

Предполага се, че Домиция се омъжва няколко пъти. Първият ѝ брак е с консул Децим Хатерий Агрипа († 32 г.) и става майка на Квинт Хатерий Антонин (консул 53 г.).

През 33 г. се омъжва за правнук-племенника на историка Салустий, богатия и влиятелен консул Гай Салустий Крисп Пасиен, който в един процес за много пари е против нейния брат. През 40 г. станалата вдовица Агрипина се връща със сина си Нерон през 41 г. обратно от изгнанието си и флиртува с Гай Пасиен. Той се развежда същата година с Домиция, за да се ожени за Агрипина, с което се стига до силна и дългогодишна омраза между двете жени. През 55 г. Домиция накарва двама свои освободени, Атимеций (с коготро имала връзка) и танцьора Луций Домиций Парис, да обвинят в тежки престъпления Агрипина, но не успяват.

Домиция е много богата и притежава големи имения в Баколи (в Baiae) и в Равена. Нейни са и от другата страна на Тибър в Рим намиращите се „Градини на Домиция“ (horti Domitiae), в които по-късно император Адриан строи своята гробница. Там е намерена една част от водните тръби, която носи името на нейния съпруг Пасиен Крисп. Нерон желае богатството на леля си и затова вероятно я отравя през 59 г.

На храм – арката Олтар на мира (Ara Pacis) Домиция е изобразена заедно с брат ѝ и нейните родители.

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон 

Жени от Древен Рим
Юлиево-Клавдиева династия